Ку́рия () может означать:
 Курия в Древнем Риме:
 Курия — группа населения и административная единица.
  — здание для заседаний сената и других официальных собраний, например, Курия Юлия.
  — городской совет (городской сенат) муниципальной общины в провинции, часть местного самоуправление в Римской империи.
  (около 60 до н. э. – 5 н. э.) — древняя римлянка.
 Курия (феодальная курия) — совещательное собрание вассалов при дворе сеньора, решавшее финансовые, судебные и другие вопросы в Западной Европе в средние века. Поскольку основной функцией была судебная, слово «курия» стало обозначать «суд» вообще
  () — созывавшееся королём совещательное собрание из непосредственных вассалов короля с широкими, но строго не определёнными функциями. С усилением королевской власти превратилась в большой королевский совет.
  — учреждение, которое управляет какой-либо частью Римско-католической церкви.
 Римская курия (папская курия) — двор римского папы и совокупность подчинённых ему центральных административных и судебных учреждений, посредством которых осуществляется управление римско-католической церковью.
  — курия диоцеза.
 Курия (избирательная курия) — особый разряд избирателей, класс или группа населения, выбирающая своих депутатов в представительные органы отдельно от других курий.

См. также 
 
 Куриал
 Курии
 Курио